Николай Шомин:
 Шомин, Николай Александрович (1923—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант.
 Шомин, Николай Михайлович (1914—2005) — советский конструктор в области кораблестроения, лауреат Сталинской премии.